Montagnes bleues peut désigner :
 les montagnes Bleues, une chaîne de montagnes en Inde ;
 les montagnes Bleues, une chaîne de montagnes en Australie ;
 les montagnes Bleues, une chaîne de montagnes aux États-Unis, en Oregon ;
 les montagnes Bleues, une chaîne de montagnes aux États-Unis, en Pennsylvanie ;
 la ligne bleue des Vosges en France.

Voir aussi 
 
 
 
 Monts Bleus en République démocratique du Congo
 Ered Luin, « Montagnes Bleues » dans la langue elfique de J. R. R. Tolkien, une chaîne de montagnes fictive de la Terre du Milieu.

Homonymie de toponyme